Ekipna tekma na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekala 10. februarja.

Medalje

Sodelujoči 
Vsaka država lahko nastopi s šestimi smučarji.

Rezultati

1. del tekmovanja

2. del tekmovanja

Polfinale

3. mesto

Veliki finale

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015